Perthus est un toponyme qui peut désigner :

 Le Perthus, village frontalier des Pyrénées ;
 Le col du Perthus, col où est construit le village du Perthus et important axe de franchissement des Pyrénées ;
 Le col du Perthus ou col du Pertus, dans le Massif central ;
 Le tunnel du Perthus ouvrage d'art permettant le franchissement des Pyrénées par une ligne ferroviaire à grande vitesse ;
 Le fort du Perthus, plus connu sous le nom de fort de Bellegarde ;
 Perthus (théâtre), pièce de théâtre de Jean-Marie Besset.

Voir aussi